Чемпионат Исландии по футболу 1940 стал 29-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом в седьмой раз стал «Валюр».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1940 году
1940 год в Исландии